Соревнования по спортивной ходьбе на 50 километров у мужчин на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине прошли 22 августа на Пекинском национальном стадионе.

Медалисты

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (4:00:00) в квалификационный период с 1 января 2007 года по 23 июля 2008 года. Также НОК мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (4:07:00) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

По итогам соревнований Алекс Швацер (Италия) установил новый олимпийский рекорд.

Соревнования 
Использованы следующие сокращения:

Промежуточные результаты

Примечания

Ссылки 
 Мужская ходьба на 50 км на Олимпиаде-2008 в Пекине 

Спортивная ходьба на Олимпийских играх